Le Semeur d'alphabets est un roman de Jean Anglade publié en 2007.

Résumé
En 1985, Romain, retraité de l'imprimerie à Royat, va en installer une au Congo, se qualifiant de « semeur d'alphabets ». À l'école, à dix ans, il découvre sa première imprimante et le premier moulin à papier de chiffons (peilles) de Favier (1576) à Ambert. À 14 ans, il embauche dans une imprimerie à Clermont-Ferrand. Au Congo équatorial, il se fait piquer par un moucheron lui donnant l'onchocercose, menace de cécité, mais une sœur brûle les œufs. Il va dans la forêt vierge de la Sangha peuplée par les pygmées. À la saison mouillée, la température reste autour de 40 °C. Un Congolais veut lui donner sa fille pour qu'elle aille en France. Il y reste 2 ans. En 1992, il réitère en Roumanie. Il y retourne en 1993 avec un camion humanitaire. Sa guide, Alina, revient avec lui pour 3 mois.

Roman français paru en 2007